Зао́кский — посёлок городского типа (рабочий посёлок), административный центр муниципального образования Заокский район в Тульской области России.

Население —  чел. ().

Поселок расположен на севере Тульской области, в 63 км от Тулы. В посёлке находится железнодорожная станция Тарусская на линии «Москва—Тула».

Широта: 54°43′56″ с.ш., долгота: 37°24′19″ в.д., высота над уровнем моря: 236 м.

История 
Свои корни Заокский ведёт от прихода, в состав которого входили село Уньки (известно с XVII века), деревня Ивановка и станция Иваново (сейчас станция Тарусская) Московско-Курской железной дороги, построенной в начале 1870-х годов.

По состоянию на 1914 г. деревня Ивановка входила в состав Кошкинской волости Алексинского уезда.

В 1924 году посёлок при станции Тарусская становится центром Серпуховского района Алексинского уезда Тульской губернии (с 1930 года — Заокский район Серпуховского округа Московской области).

В 1935 году селение Ивановка и станция Иваново, получившая в то время наименование Тарусская, были объединены в один населённый пункт с названием Заокское.

9 сентября 1970 года селу Заокское был присвоен статус рабочего поселка, с тех пор официальное название этого населенного пункта — рабочий поселок Заокский.

В 1987 году в Заокском была открыта семинария адвентистов седьмого дня. Ныне семинария существует как Заокский адвентистский университет.

Население

Экономика 
Основные предприятия Заокского: хлебопекарня, лесхоз, типография, издательство «Источник жизни».

Близ посёлка, на берегу Оки — дом отдыха «Велегож», база отдыха «Велегож Парк Resort» и другие. В округе расположены многочисленные садоводческие товарищества.

Культура 
В посёлке имеются две общеобразовательные школы (Начальная общеобразовательная школа и Заокская СОШ имени Героя России Сергея Бурнаева), специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат, музыкальная школа, 3D-кинотеатр, районная больница. Также в Заокском расположены негосударственное высшее учебное заведение церкви христиан адвентистов седьмого дня — Заокский адвентистский университет (в него входят христианская средняя общеобразовательная школа, духовная академия и христианский гуманитарно-экономический институт).

Со 2 октября 1930 года издаётся районная газета «Заокский вестник».

Достопримечательности 
Вблизи Заокского, на берегу Оки, расположена усадьба Поленово — дом-музей и заповедник известного русского художника Василия Дмитриевича Поленова, построенный по его же проекту в конце XIX века. В селе Бёхово, которое находится неподалёку от Заокского, сохранилась церковь Пресвятой Троицы, которая также была выстроена по специальному проекту В. Д. Поленова для окрестных крестьян в 1906 году.

Примечания

Источники 
 terrus.ru — база данных России
 Заокский район // Информационно-аналитический портал Тульской области

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации муниципального образования Заокского района
https://otr-online.ru/programmy/malie-goroda-rossii/zaokskii-kogda-ego-14676.html 
http://gazeta-zaoksk.ru/ 

Посёлки городского типа Тульской области
Населённые пункты Заокского района
Районные центры Тульской области